W35 peut faire référence à :
 Explosion et éclatement d'une chaudière, d’après la classification internationale des maladies ;
 W35, une ogive thermonucléaire américaine ;
 W35, la trente-cinquième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres